Löwer ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Löwer (* 1944), Mediziner und Biochemiker
 Lothar Löwer (* 1951), deutscher Fußballschiedsrichter
 Peter Löwer (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Löwer (* 1946), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter am Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen